USN steht für:
 United States Note (auch Legal Tender Note), Papiergeld (1862–1971) der US-Notenbank zur Begleichung von US-Bürgerkriegsschulden
 Update Sequence Number, siehe USN Journal = Change Journal, ein Merkmal von NTFS
 United States Navy, Marine der USA
 Universitetet i Sørøst-Norge, staatliche Universität in Südost-Norwegen
 US-Dollar next day (ISO-4217-Code), Währungskurs der Währung der Vereinigten Staaten am Folgetag der Fakturierung
 Ulsan Airport (IATA-Code), Flughafen in Ulsan, Südkorea

Abkürzung